Buvignier est un patronyme porté notamment par :

 Isidore Buvignier (1812-1860), homme politique français ;
 Jean Buvignier (1823-1902), homme politique français ;
 Nicolas-Amand Buvignier (1808-1880), homme politique, géologue, paléontologue et spéléologue français.

Homonymie de patronyme